Кључ може да се односи на:

 Кључ (предмет), је оруђе које служи за закључавање или откључавање брава

алат:
 Кључ (алат),

музика:
 Кључ (музика), музичка ознака за опсег нотног записа у нотном систему

биологија:
 Кључ (биологија), се у биологији користи за одређивање врста, родова и других систематских категорија

географија:
 Кључ (Мионица), насеље у општини Мионица, Република Србија
 Кључ (област), је област на истоку Србије
 Кључ (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Кључ (Унско-сански кантон) је град у општини Кључ, Федерација БиХ, БиХ
 Кључ (Петрич), село у југозападној Бугарској
 Кључ (Нови Мароф)

 Кључ (Дрниш) је насеље у Далмацији, Република Хрватска
 Кључ Брдовечки, је насеље код Загреба у Републици Хрватској
 Кључ (планина), планина у Црној Гори
 Стари град Кључ (Гацко), средњовјековни град

информатика и криптографија:

 Кључ (шифра) за решавање проблема или лозинка за улазак у систем шифри
 Примарни кључ, појам у информатици
 Страни кључ, појам у информатици

или

 Кључ (филм), назив играног филма
 Златни кључ Смедерева, књижевна награда
 Награда Златни кључ (намештај), међународно признање
 Кључ (ТВ емисија)